Терми — греческий топоним. Может означать:

 Термы — в Древнем Риме общественные бани.
 Терми или Ферми (город) — древний город на Лесбосе.
 Терми или Ферма (город) — древний город на месте современных Салоник.
 Терми (Салоники) — город в Центральной Македонии.
 Терми (дим) — община (дим).
 Терми — прежнее название деревни Лутрополис-Термис на Лесбосе.

См. также 
 Термы (значения)
 Ферми (значения)